Gambelia är ett släkte av ödlor. Gambelia ingår i familjen Crotaphytidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Gambelia